El término Gamoneda puede hacer referencia a:

 Sierra Gamoneda, situada en la provincia de Zamora.
 Río Gamoneda,  situada en la provincia de Zamora.
 Antonio Gamoneda, poeta español.